Ilha Curua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Curuá (ö i Brasilien, Pará), 
 Ilha Curuá (ö i Brasilien, Amapá), 

Robotskapade Brasilienförgreningar